

Linguistica 
 Intonazione – effetto percettivo di tipo melodico prodotto dalla variazione dell'altezza dei suoni durante la pronuncia delle parole di una lingua

Musica 
 Intonazione – in musica, caratteristica fondamentale del suono in ordine alla sua altezza
 Intonazione naturale – sistema di accordatura basato sulla successione naturale dei suoni armonici
 Intonazione pitagorica – sistema musicale usato nella musica antica per la costruzione della scala
 Intonazione scientifica – intonazione che fissa il do centrale a 256 Hz

Pagine correlate 
Tono